Cottage
Cottage City
Cottage Grove
The Cottage, filme inglês de 2008.

Desambiguação